Saurolophinae és una subfamília de dinosaures hadrosàurids. Des de mitjans del  se'ls anomena generalment Hadrosaurinae, un grup d'hadrosaures sense cresta emparentats amb la subfamília amb cresta dels Lambeosaurinae. Tanmateix,el nom Hadrosaurinae està basat en el gènere Hadrosaurus el qual recentment s'ha comprovat que és més primitiu que els lambeosaurines o altres "hadrosaurins" tradicionals, com Edmontosaurus i Saurolophus. Com a resultat d'això, el nom Hadrosaurinae ha quedat restringit a només Hadrosaurus, i la subfamília que consta els tradicionals "hadrosaurins" va ser reanomenada a Saurolophinae. Per tant els tradicionals Hadrosaurinae han de ser tractats com abans: Hadrosauridae es divideix en dos clades: Hadrosaurinae i Lambeosaurinae.

El cladograma de sota segueix l'anàlisi de Godefroit et al. (2012).

El cladograma que segueix el va fer el 2013 Prieto-Márquez .

Calendari gràfic de la taxonomia

Referències 

Hadrosàurids